Příjmení Štěpnička nosí více významných osobností:

 František Bohumír Štěpnička (1785–1832) – český básník
 Helena Friedlová-Štěpničková (1889–1966) – česká herečka
 Jiřina Štěpničková (1912–1985) – česká divadelní a filmová herečka
 Jiří Štěpnička (* 1947) – český herec

Externí odkazy